Seven Sisters (Londen), een wijk in Londen
 Station Seven Sisters
 Seven Sisters (Manitoba), een plaats in Manitoba, Canada
 Seven Sisters (Wales), een dorp in Wales
 Seven Sisters (Sussex), een rij krijtrotsen in het zuiden van Engeland
 Seven Sisters (oliemaatschappijen) de oorspronkelijk zeven grote oliemaatschappijen in de wereld
 Seven Sisters (scholen), de oorspronkelijke 7 liberal art colleges voor vrouwen in de VS
 Seven Sisters (2017), een sciencefictionfilm uit 2017